

Sciences et techniques

Biologie 
 Dans l'espèce Sus scrofa :
 Cochon, terme synonyme de porc ;
 Cochon, nom donné parfois au sanglier, notamment par les chasseurs ;
 Cochon de lait, jeune porcelet (le petit du porc) nourri seulement du lait de sa mère et pesant moins de  ;
 cochon vietnamien, porc nain, il fait partie des nouveaux animaux de compagnie (NAC).
 Autres espèces :
 Cochon d'Inde, autre nom d'un rongeur appelé aussi cobaye ;
 Cochon de mer, un nom donné au baliste ou aux scotoplanes et  autrefois aux marsouins et aux belugas ;
 Cochon de terre, nom parfois donné à l'Oryctérope du Cap.
 cerf cochon (Axis porcinus), une petite espèce de cervidés dont l'habitat s'étend du Pakistan au sud-est asiatique ;
 Tortue à nez de cochon (Carettochelys insculpta), la seule espèce du genre Carettochelys lui-même seul genre de la famille des Carettochelyidae.

Informatique 
 Le problème des cochons dansants, en sécurité informatique.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Le Cochon danseur est un film muet français burlesque en noir et blanc de 4 minutes produit par Pathé sorti en 1907
 Babe, le cochon devenu berger (Babe, the Galant Pig) est un film américain réalisé par Chris Noonan, sorti en 1996.
 Babe 2, le cochon dans la ville (Babe 2, Pig in the City) est un film américain réalisé par George Miller sorti en 1999.
 La Loi du cochon est un film québécois réalisé par Érik Canuel sorti en 2001.
 Le Cochon pratique est un court métrage d'animation américain de la série Silly Symphonies réalisé par les studios Disney, sorti en 1939.
 Un éléphant fait l'amour à un cochon (An Elephant Makes Love to a Pig en version originale) est le cinquième épisode de la première saison de la série animée South Park.

Culture populaire 
 Le Cochon est un thème du zodiaque chinois, lié au calendrier chinois.
 La tuaille du cochon est une fête familiale campagnarde en France.
 Le cochon tirelire ou tirelire cochon (de l'anglais « piggy bank ») est un récipient où l'on accumule de la monnaie, utilisé surtout par les enfants.
 Le nœud en queue de cochon, encore appelé nœud de vache ou nœud de ménagère, est un nœud courant servant à relier deux extrémités d'un cordage de même diamètre, typiquement, pour les lacets de chaussures.
 Cochon se dit en sexologie à propos d'un caractère ou d'un comportement pervers ou vicieux.

Entreprises et produits 
 Le cochon 'nez est un fromage à pâte molle et croûte lavée affiné à la bière "Cochonne" de Pipaix.

Littérature 
 Ce cochon de Morin est une nouvelle réaliste de Guy de Maupassant, publiée en 1882 dans Gil Blas.
 La Famille Cochon est une série de livres pour enfants, écrite par Marie-Agnès Gaudrat et illustrée par Colette Camil.

Patronyme 

 la famille Cochon, dont la branche cadette Cochon de Lapparent, les Cochon-Dupuy et les Cochon-Duvivier ;
 Georges Cochon (1879-1959), un syndicaliste français.

Toponyme 

 plusieurs lacs dénommés  ;
 la rivière du Sault aux Cochons, un affluent de la rive Ouest du golfe du Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada ;
 Sault-au-Cochon, un territoire non organisé faisant partie de la municipalité régionale de comté (MRC) de La Côte-de-Beaupré au Québec (Canada), elle-même comprise dans la région administrative de la Capitale-Nationale.
 la Vingtaine du Mont Cochon (La Vîngtaine du Mont Couochon en jersiais), une des six vingtaines de la paroisse de Saint-Hélier de Jersey dans les îles de la Manche.

Voir aussi 
 Peggy la cochonne
 Vapeur Cochonne ou Cochonnette

Appellation animale